Niwa ist der Familienname folgender Personen:
 Akemi Niwa (* 1973), japanische Curlerin
 Daiki Niwa (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Niwa Fumio (1904–2005), japanischer Autor
 Niwa Jun’ichirō (1852–1919), japanischer Übersetzer und Schriftsteller
 Kazuya Niwa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kōki Niwa (* 1994), japanischer Tischtennisspieler
 Ryūhei Niwa (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shion Niwa (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Niwa Yasujirō (1893–1975), japanischer Elektroingenieur

Niwa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Niwa-gun (Aichi), Landkreis der Präfektur Aichi, Japan
 Niwa (Fluss), ein Fluss in Russland
 Niwa (Szczytna), ein Dorf in Niederschlesien, Polen
 Petrowa Niwa, historische Gegend im Strandschagebirge, Bulgarien

Niwa ist der Name für:
 Niwa (Garten), japanische Bezeichnung für Garten
 Niwa (Klan), Klan in der Sengoku-Periode in Japan
 Niwa (Zeitschrift), russisches Wochenblatt (1869–1918)
 Nascha Niwa, weißrussische Wochenzeitung

NIWA steht als Abkürzung für:
 National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) in Neuseeland

Abkürzung